Municipio de Bennett puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bennett (condado de Kingman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kingman.
 Municipio de Bennett (condado de Fillmore, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.